Чемпионат Македонии по футболу 2011/2012 проходил с 30 июля 2011 года по 23 мая 2012 года. Победу в турнире в 6-й раз в своей истории одержал клуб «Вардар».

Регламент 
В турнире приняли участие 12 клубов. С 30 июля 2011 года по 23 мая 2012 года они провели трёхкруговой турнир чемпионата, по итогам которого определился чемпион. Два худших клуба по результатам турнира покинули высший дивизион. Ещё два клуба, занявших 9-10 места, играли переходные матчи с клубами, занявшими 3-4 места во второй Македонской лиге.

Таблица 

Источники данных: MacedonianFootball.com, Soccerway

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт

2011/2012
Македония